een fabriek waar piano's worden gemaakt
De Pianofabriek, een gemeenschapscentrum in Brussel